Jour de l’Évacuation, évacuation de Boston par les forces britanniques le  ;
 Jour de l’Évacuation, évacuation de Manhattan par les forces britanniques le .